El nombre de César Ortiz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 César Ortiz-Echagüe Rubio (nacido en 1927). Arquitecto español.
 César Ortiz Castillo (nacido en 1983). Futbolista peruano.
 César Ortiz Puentenueva (nacido en 1989). Futbolista español.